Pícha (Píchová) je české příjmení patřící více lidem:
 Čeněk Pícha (1921–1984) – český hokejista
 Jakub Pícha (* 1991) – český fotbalista
 František Pícha (1893–1964) – český hudební skladatel a pedagog
 Josef František Pícha (1889–1977) – český pedagog, skladatel duchovní hudby
 Ladislav Pícha (1917–1990) – český sochař a pedagog
 Ludmila Píchová (1923–2009) – česká herečka
 Mořic Pícha (1869–1956) – český biskup

 Ostatní
 Pícha (planetka) – planetka hlavního pásu

Česká příjmení